Wissen peut faire référence à :
 un verbe allemand wissen : connaître
 Wissen, une ville de l'arrondissement d'Altenkirchen dans le Land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, ville jumelée avec Chagny en Saône-et-Loire en France,